Лебович Вікторія — старший викладач Будапештського університету ім. Лоранда Етвеша.
 Лебович Мартин Фаркашович — доктор історичних наук, професор.